Salvatoria är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Terry T. McIntosh 1885. Salvatoria ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Salvatoria